Okręty US Navy o nazwie USS "Mitscher", pochodzącej od admirała Marka Mitschera:

 Pierwszy "Mitscher" (DL-2), którego stępkę położono jako DD-927, był niszczycielem typu Mitscher. Był w służbie w latach 1953-1978.
 Drugi "Mitscher" (DDG-57) jest niszczycielem typu Arleigh Burke. Nadal pozostaje w służbie (stan na 2007 rok).

Mitscher